Camino – jednostka osadnicza w USA
 Camino – miejscowość i gmina we Włoszech
 Camino – przeglądarka internetowa
 Camino de Santiago (Droga św. Jakuba) – szlak pielgrzymkowy
 Camino (pol. Droga) – książka duchowa Św. Josemarii
 Camino – film hiszpański z 2008 r. nagrodzony nagrodą Goya
 Caminito – uliczka w Buenos Aires, w dzielnicy La Boca